Халафли () — посёлок в Джебраильском районе Азербайджана. Входит в административно-территориальную единицу Кумлак.  Статус посёлка имеет с 1965 года.

География 
Расположен на равнине, на берегу реки Араз.

История 
Посёлок перешёл под контроль вооружённых сил Нагорно-Карабахской Республики в 1993 году. Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, располагался в Гадрутском районе НКР. 

23 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил на своей странице в Twitter об освобождении села

Экономика 
Основной отраслью хозяйства было животноводство.

Примечания 

Населённые пункты Джебраильского района